Päiväsalmi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Päiväsalmi (vid Saloluoto, Nådendal), Egentliga Finland, 
 Päiväsalmi (vid Aaslaluoto, Nådendal), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar